

Toponymes

Quirós, commune de la province de Catamarca au Nord-Ouest de l'Argentine.

Aéroport Daniel-Oduber-Quirós, un des quatre aéroports internationaux du Costa Rica.

Quirós, commune des Asturies.

Patronymes 

 Álvaro Quirós (1983-), golfeur espagnol.
 Antonio Quirós (1912-1984), peintre espagnol.
 Daniel Oduber Quirós (1921-1991), homme d'État costaricien.
 Fabricio Quirós (1990-), coureur cycliste costaricien.
 José Antonio Quirós (1963-), réalisateur et scénariste de cinéma espagnol.
 Juan Bautista Quirós Segura (1853-1934), homme d'État costaricien.
 María Bernaldo de Quirós (1898-1983), aviatrice espagnole.
 Pedro Fernandes de Queirós ou Pedro Fernández de Quirós en espagnol (1565-1614), explorateur portugais au service de la royauté espagnole.

Patronyme hispanique
Patronyme costaricien